Ormoc City är en stad i Filippinerna. Den är belägen i provinsen Leyte i regionen Östra Visayas och har 215 031  invånare vilket gör den till den näst största staden i provinsen efter provinshuvudstaden Tacloban City (folkräkning 2015).

Staden är indelad i 110 smådistrikt, barangayer, varav 69 är klassificerade som landsbygdsdistrikt och 41 som tätortsdistrikt.

Befolkning

Källor 
 National Statistical Coordination Board, Filippinerna

Orter i Leyte